Gymnoclasiopa är ett släkte av tvåvingar. Gymnoclasiopa ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vattenflugor
Gymnoclasiopa